Le psaume 135 peut désigner :
 le psaume 135 (134) : psaume 135 selon la numérotation hébraïque, psaume 134 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 136 (135) : psaume 136 selon la numérotation hébraïque, psaume 135 selon la numérotation grecque.